Планси́-л’Аббеи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10289.

Коммуна расположена приблизительно в 125 км к востоку от Парижа, в 55 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 941 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 572 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 430 были экономически активными, 142 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 430 активных работали 384 человека (218 мужчин и 166 женщин), безработных было 46 (19 мужчин и 27 женщин). Среди 142 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 52 — пенсионерами, 64 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об